Эйхе () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Эйхе, Генрих Христофорович (1893—1968) — советский военачальник.
 Эйхе, Роберт Индрикович (1890—1940) — советский партийный деятель.
 Эйхе, Фёдор Фёдорович (1867—1936) — российский и советский инженер.